Парламентарните избори в Иракски Кюрдистан на 19 май 1992 г. са първите избори за Парламента на Кюрдския автономен район в Ирак.

Парламентът разполага със 105 места, от които 5 са запазени за асирийската общност. Избирателната бариера е 7 %. В региона са разкрити 178 избирателни секции. Те се провеждат след намесата на САЩ, които създават зона без полети в Иракски Кюрдистан по време на войната в Персийския залив.

Избирателната бариера от 7 процента преминават 2 партии – Демократическа партия на Кюрдистан (45,3 %) и Патриотичен съюз на Кюрдистан (43,8 %). Поради обвинения в измама на изборите двете партии се съгласяват да имат по 50 места в парламента.

Резултати 
Резултати от изборите:

Резултати на изборите сред асирийската общност:

Източници 

1992
Избори през 1992 година